Bundestagswahlkreis 116 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Duisburg II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Duisburg I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Unna I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Dortmund III (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Dortmund II (1949 bis 1961)